Ме́дный — топоним в России:

 Медный — остров в составе Командорских островов.
 Медный — посёлок в городском округе «Город Екатеринбург».
 Медный — разъезд, в 1939 году преобразованный в город Медногорск.
 Медный — разъезд, вошедший в состав села Медное.
 Медный — мыс в западной части острова Октябрьской Революции.
 Медный — мыс в Татарском проливе.
 Медный — полуостров на острове Южный архипелага Новая Земля (восточное побережье пролива Костин Шар).
 Медный — река в России, приток реки Долбыхэ (бассейн Амура).